Amerikai Egyesült Államok
Roscommon megye, michigani megye
 Írország
Roscommon megye, ír megye